Tireòfors, un subordre de dinosaures
 Tireòfor, un tipus de soldat de l'edat antiga